Eve Systems (früher Elgato Systems) ist ein deutscher Hersteller von Smart-Home-Geräten mit Sitz in München. Die Marke "Elgato" wurde im Juli 2018 zusammen mit der Gaming-Sparte durch Corsair übernommen und wird dort als eigenständige Marke weitergeführt. Das Unternehmen wurde in "Eve Systems" umbenannt und konzentriert sich nur auf intelligentes Wohnen und die "Eve"-Smart-Home-Produkte.

Geschichte 

1992 gründete Markus Fest das Unternehmen als „Miles Information Systems GmbH“. Er wurde zunächst vor allem für die CD-Recording-Software Toast bekannt, die später an Adaptec beziehungsweise Roxio verkauft wurde. 2002 erschien mit EyeTV erstmals ein Produkt unter der Marke Elgato und entwickelte sich zum wichtigsten Produkt des Unternehmens. Seit 2003 heißt das Unternehmen „Elgato Systems GmbH“.

Von 2003 bis 2005 war Freddie Geier, der später Chef von Apple Deutschland wurde, Geschäftsführer von Elgato. Anschließend übernahm wieder Markus Fest die Leitung des Unternehmens. Der Marktanteil (DVB-T auf dem Mac) von Elgato stieg auf rund 90 Prozent (Stand: 2011).  In den letzten Jahren dehnte Elgato seine Produktpalette auf zahlreiche weitere Bereiche aus. s. 2014 stieg das Unternehmen in die Heimautomatisierung ein.

Produkte

EyeTV 

Elgato wurde mehrfach für die EyeTV-Produktlinie ausgezeichnet. Zum Beispiel erhielt das Unternehmen im Jahr 2004 vom britischen Fachmagazin Macworld UK den „Editors Choice Award“ in der Kategorie „Best Consumer Hardware“. 2009, 2010 und 2011 wurde drei Jahre hintereinander ein Preis der Macworld gewonnen.

Elgato Gaming 

 Game Capture HD
Elgato Game Capture HD ist ein Produkt, mit dessen Hilfe Nutzer Videospiele aufzeichnen können.
 „Avea“ (LED-Lampe)
Gleichzeitig zur Präsentation von Eve stellte das Unternehmen im Januar 2015 unter der Marke Elgato Avea eine LED-Lampe vor. Sie verbindet sich per Bluetooth Smart mit dem iPhone oder iPad und lässt sich mit einer App steuern. 
 Thunderbolt Dock, Thunderbolt Drive+
Das Elgato Thunderbolt Dock verbindet mehrere Geräte über Thunderbolt mit dem Computer.
 Video Capture, Turbo.264 HD
Mit Elgato Video Capture können Anwender analoge Videos, wie zum Beispiel von VHS-Rekordern oder Camcordern, digitalisieren und auf PC, Mac oder iPad übertragen. 

 Stream Deck
Elgato Stream Deck ist ein USB-Eingabegerät, das vom Benutzer frei konfigurierbar ist. n.

Smart Home (Eve) 

 „Eve“-Sensoren
Elgato Eve sind Sensoren, beispielsweise für Stromverbrauch, Luftqualität oder Temperatur. Auch Sensoren für die Kontrolle von Türen und Fenstern bietet Elgato an. Alle Produkte dieser Kategorie basieren auf Apple HomeKit und lassen sich daher nur mit einem iPhone oder iPad steuern.

Die Marke "Elgato" wurde im Juli 2018 zusammen mit der Gaming-Sparte durch Corsair übernommen und wird dort als eigenständige Marke weitergeführt. Das Unternehmen wurde als "Eve Systems" neugegründet und konzentriert sich nur auf intelligentes Wohnen und die "Eve"-Smart-Home Produkte.

Kritik 
Im Januar 2015 startete Elgato eine Rückrufaktion für das iPhone- und iPad-Ladegerät Smart Power. Es war erst im Rahmen der Internationalen Funkausstellung 2014 vorgestellt worden. Das Unternehmen erklärte, in seltenen Fällen könnten Ladegeräte einer bestimmten Charge überhitzen. Elgato bot betroffenen Kunden an, ihr Gerät anhand der Seriennummer zu überprüfen und erstattete dann den Kaufpreis. Ein Tausch defekter Ladegeräte war nicht vorgesehen, berichteten Medien.

Weblinks 
 Website von Elgato

Einzelnachweise 

Gegründet 1992
Unternehmen (München)
Hardwarehersteller (Deutschland)
Softwarehersteller (Deutschland)
Unterhaltungselektronik